Aromaa est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1873-1933), homme politique finlandais
 (1872-1932), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois